Ву́лиця Ю́рія Ли́пи — назва вулиць у багатьох населених пунктах України. У цьому списку перелічені лише деякі з них.

Вулиця Юрія Липи

Київська область 
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Київ.

Кіровоградська область 
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Кропивницький.

Львівська область 
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Бунів.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Винники.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Воля-Добростанська.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в смт Івано-Франкове.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в смт Краковець.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Кулиничі.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Молошковичі.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Новояворівськ.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в смт Олесько.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Прилбичі.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Старичі.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в смт Шкло.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в селі Шутова.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Яворів.

Сумська область 
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Юрія Липи — вулиця в місті Суми.

Вулиця Івана та Юрія Лип 
 Вулиця Івана та Юрія Лип — вулиця в місті Одеса.

Колишні вулиці 
 Вулиця Івана та Юрія Лип — колишня назва вулиці Пішеніна у Малиновському районі міста Одеса.

Примітки